L'expression Blue Sea est une traduction de l'anglais signifiant Mer bleue. Cette expression peut se référer à:

Toponymes

Blue Sea, une municipalité de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec.
Rivière Blue Sea, un affluent de la rivière Picanoc, dans les municipalités de Blue Sea et de Gracefield, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec.
Lac Blue Sea, un lac chevauchant les municipalités de Messines et de Blue Sea, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec.